Salt steht für:
 Salt (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2010
 Salt (Kryptologie), in der Kryptografie ein zusätzlicher zufälliger Schlüssel
 Salt Mobile, Schweizer Mobilfunknetzbetreiber
 Salt, Kurzbezeichnung von Saltstack, Software zur Automatisierung der Konfiguration von Serversystemen
 Salt (Lied),  Lied der US-amerikanischen Popsängerin Ava Max (2018)

Geografische Objekte:
 Salt (Girona), Stadt in Katalonien, im Nordosten von Spanien
 Salt (Jordanien), Ort in Jordanien

Personen:
 Charlotte Salt (* 1985), britische Schauspielerin
 Hakan Salt (* 2000), türkischer Eishockeyspieler

 Jennifer Salt (* 1944), US-amerikanische Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 John Salt (* 1937), britischer Maler
 Kaan Salt (* 1999), türkischer Eishockeyspieler
 Waldo Salt (1914–1987), US-amerikanischer Drehbuchautor

SALT steht als Abkürzung für:
 Strategic Arms Limitation Talks, Gruppe von Verträgen zur nuklearen Rüstungsbegrenzung
 Southern African Large Telescope, optisches Teleskop in Südafrika
 Speech Application Language Tags, Erweiterungen zu HTML und XHTML 
 Skin Associated Lymphoid Tissue („Hautassoziiertes Immunsystem“)
 Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A., italienisches Unternehmen für das Konzessionsmanagement einzelner Autobahnabschnitte

Abkürzung